Matthew Savoie, né le  à Peoria, est un patineur artistique américain.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en septembre 1980
Étudiant de l'université Bradley
Étudiant de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign